Gawłówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Gawłówek est un village de la voïvodie de Mazovie
 Gawłówek est un village de la voïvodie de Petite-Pologne